Враг мой:
 Враг мой (повесть) (1979) — повесть Барри Лонгиера.
 Враг мой (фильм) (1985) — американский кинофильм, снятый по мотивам одноимённой повести.
 Враг мой (роман) (1985) — новеллизация кинофильма Барри Лонгиером и Дэвидом Герролдом.